Ez a lista a Luke Cage televíziós sorozat epizódjait sorolja fel.

Évadáttekintés

Első évad (2016)

Második évad (2018)

További információk 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái